Il singolare  dell'Open GDF Suez 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Elena Dement'eva era la detentrice del titolo, ma si è ritirata alla fine della stagione del 2010.

Petra Kvitová ha battuto in finale Kim Clijsters 6–4, 6–3.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Kim Clijsters (finale)
 Marija Šarapova (ritiro)
 Kaia Kanepi (semifinali)
 Petra Kvitová (campionessa)

 Nadia Petrova (secondo turno) 
 Andrea Petković (quarti di finale) 
 Yanina Wickmayer (quarti di finale) 
 Dominika Cibulková (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open GDF Suez 2011